Ugo steht für:
 Ugo (Name), italienischer Familienname oder männlicher Vorname
 Provinz Ugo, historische Provinz Japans
 Ugo (Akita), japanische Stadt in der Präfektur Akita
 Ugo!, ein Kartenspiel

ugo steht für:
 Ugong (ISO-639-3-Code), eine der sinotibetischen Sprachen

UGO steht für:
 Unabhängige Gewerkschaftsopposition
 UGO Networks, Entertainmentportal (1997–2013)
 Bahnhof Gotha (DS100-Code)
 Uíge Airport (IATA-Code), Flughafen von Uíge, Angola

Abkürzung